Атлантик:
 Атлантик — британский лайнер, потерпевший катастрофу в 1873 году.
 Атлантик (фильм) — британский фильм 1929 года.
 Атлантик (округ, Нью-Джерси) — округ штата Нью-Джерси.
  — вокзал Железной дороги Лонг-Айленда.
  — бывшая станция Железной дороги Статен-Айленда.
 Атлантик — один из старейших и наиболее респектабельных литературных журналов США.
 Атлантик — сокращённое название атлантического периода

См. также 
 Атлантик Стад Рошле — французский регбийный клуб.
 Атлантик-Сити (значения)
 Атлантика (значения)
 Атлант (значения)